Іва́н Рома́нович Андру́хів (  — ) — старшина Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив львівську СЗОШ № 28, по тому — стоматологічний факультет Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Взимку 2013—2014 років перебував на Майдані Незалежності, брав активну участь у подіях Революції Гідності.

У часі війни служив в 51-й окремій механізованій бригаді, з грудня 2014 року — військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади.

Був поранений в зоні бойових дій, повернувся додому й лікувався у Львівському військовому шпиталі. У ніч з 31 грудня на 1 січня помер від поранень.

3 січня 2015-го похований на Полі почесних поховань № 76 Личаківського цвинтаря.

Залишилась мати.

Вшанування 
24 жовтня 2014 року на будівлі львівської СЗОШ № 28, що на вул. Тютюнників, 2, відкрито меморіальну таблицю випускнику Івану Андрухіву.

Посилання 
 Небесна Гвардія 

Випускники Львівського медичного університету
Учасники Євромайдану